Heinrich von Wintzingerode ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Wintzingerode (Politiker) (Heinrich Philipp Rudolph Levin von Wintzingerode; 1806–1864), deutscher Hofbeamter und Politiker
 Heinrich Levin von Wintzingerode (Carl Friedrich Heinrich Levin von Wintzingerode; 1778–1856), deutscher Diplomat und Politiker